Die Internationaux de Strasbourg 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 15. bis 22. Mai 2004 statt.

Im Einzel gewann Claudine Schaul gegen Lindsay Davenport mit 2:6, 6:0 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lisa McShea / Milagros Sequera mit 6:4 und 6:1 gegen Tina Križan / Katarina Srebotnik.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2004 fand vom 15. bis 17. Mai 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
2004